Rosidi è un'ampia unità tassonomica monofiletica all'interno del clade delle Angiosperme, non presente nel precedente sistema Cronquist così com'è oggi strutturata, essendo stata introdotta solo con la moderna classificazione APG.

Si tratta di una suddivisione molto ampia, composta da 17 ordini, per un totale di 135 famiglie, aggiornato alla classificazione APG IV. In tutto sono comprese in questo clade circa  specie, circa un quarto di Angiospermae e, insieme alle Asteridi, costituiscono le due classificazioni più ampie tra le Eudicotiledoni.

Stime dell'orologio molecolare indicano che le Rosidi si siano originate nell'Aptiano o nell'Albiano, 99,6-125 milioni di anni fa, tesi avvalorate dalla scoperta di piante fossili risalenti al periodo Cretacico.

Etimologia 
Il nome "Rosidi" si rifà alle Rosidae, che nella classificazione tradizionale erano una sottoclasse di Magnoliopsida, e che in parte coincidono nella composizione. Questa corrispondenza tra le due unità tassonomiche è stata dimostrata da Armen Takhtajan, botanico armeno, nel 1967, basandosi sulla descrizione del 1830 di tale gruppo di piante da parte di Friedrich Gottlieb Bartling.

Bisogna sottolineare come i due termini "Rosidae" e "Rosidi", ad oggi, non siano sovrapponibili: pur includendo in alcuni casi i medesimi ordini e famiglie, questi due gruppi nascono da criteri di classificazione totalmente differenti: ovvero la tradizionale tassonomia linneana per il primo e la moderna classificazione filogenetica per il secondo.

Descrizione 
Non vi sono chiari apomorfismi non molecolari che accumunino tra loro le specie appartenenti al clade Rosidi. Le piante qui incluse tendono ad avere perianzi con petali o sepali non fusi tra loro e una merosità dello stame maggiore di quella del calice o della corolla, ma vi sono svariate eccezioni. Generalmente le Rosidi hanno ovuli bitegmici e crassinucellati, il che è la principale differenza rispetto alle Asteridi, che invece in gran parte presentano ovuli unitegmici e tenuinucellati.

Tassonomia

Relazioni 
Le Rosidi, unite all'ordine Saxifragales, formano il clade noto come superrosidi, che è a sua volta con superasteridi, Gunnerales e Dilleniales contenuto nel clade delle Eudicotiledoni centrali.

Discendendo invece lungo l'albero filogenetico, si possono suddividere in due parti: l'ordine Vitales e le cosiddette Eurosidi, a loro volta suddivise in Eurosidi I (o Fabidi), COM e Eurosidi II (o Malvidi). Il clade COM, inserito fino alla classificazione APG III nelle Fabidi, visti i risultati degli studi più recenti andrebbe in realtà incluso nelle Malvidi, pertanto risulta al momento un incertae sedis nelle Eurosidi, in attesa degli esiti di nuovi studi.

Filogenesi 
La filogenesi del clade Rosidi, aggiornata alla classificazione APG IV, si presenta come segue:

Ordini 
Con l'aggiornamento alla classificazione APG IV del 2016 si sono mantenuti i 17 ordini già presenti nella APG III, mentre ci sono stati invece cambiamenti tra le famiglie in essi contenuti.

Gli ordini contrassegnati con (*) presentano alcune modifiche al loro interno rispetto alla classificazione precedente, introdotta nel 2009:

 Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Zygophyllales Link
 Fabales Bromhead
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Fagales Engl.
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl *
 Celastrales Link
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl *
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl *
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 Picramniales Doweld
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Huerteales Doweld *
 Brassicales Bromhead *
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl *

Famiglie 
Con l'aggiornamento alla classificazione APG IV del 2016 nel genere sono state incluse un totale di 135 famiglie, per il loro elenco completo si rimanda alle voci Eurosidi I, COM ed Eurosidi II.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Eudicotiledoni